Сыроечковский — фамилия.

Известные носители 
 Сыроечковский, Борис Евгеньевич (1881—1961) — советский историк и архивист, педагог высшей и средней школы, доцент. 
 Сыроечковский, Евгений Евгеньевич (1929—2004) — российский зоолог, доктор биологических наук (1969), профессор (1976), академик ВАСХНИЛ (1982), заслуженный работник культуры РСФСР (1988), почётный полярник (1986).